Ferdinand-Joseph Moulart (1832-1904), ecclésiaste belge et professeur de droit civil canonique ;
 Mathieu Moulart (?-1600), prélat français.